O Hinário Salmos & Hinos foi  organizado pelo casal Dr. Robert Reid Kalley e Sarah Poulton Kalley, fundadores da Igreja Evangélica Fluminense, a primeira igreja evangélica em língua portuguesa no Brasil no ano de 1855, com 50 salmos e hinos. Foi usado pela primeira vez em 17 de novembro de 1861, seis anos depois de sua chegada ao Brasil. Esta coleção foi a primeira coletânea de hinos evangélicos em língua portuguesa organizada no Brasil. Inclusive foi usado como primeiro hinário por diversas denominações. Hoje, com aproximadamente 150 anos, e com 650 hinos em sua última revisão, é considerada uma das mais belas coleções de hinos já produzidas para o segmento cristão-protestante do Brasil.

Hinários
Congregacionalismo